Stanisław Kołodziej (1902–?) – polski działacz komunistyczny, I sekretarz KW PPR we Wrocławiu
 Stanisław Kołodziej (1907–1942) – polski prezbiter katolicki, męczennik, Sługa Boży
 Stanisław Kołodziej (1944–2017) – polski pływak i waterpolista